Johannes Kühl ist der Name folgender Personen:

* Johannes Kühl (Unternehmer) (1852–1953), deutscher Fabrikant, Bauunternehmer und Architekt 
 Johannes Kühl (Künstler) (1922–1994), deutscher Maler, Grafiker und Galerist 
 Johannes Kühl (Physiker) (* 1953), deutscher Physiker 

Siehe auch:
 Johannes Kuhl (1903–1968), deutscher Mediziner